Příjmení Vogler nese více různých osobností:

 Edward Vogler – fiktivní postava v seriálu Dr. House
 Jakub Vogler (???–1778) – františkán
 Ludwig Vogler (1849–1922) – rakouský právník a politik německé národnosti z Dolních Rakous
 Max Vogler (1854–1889) – německý lyrik, beletrista, ale také literární kritik a historik

Externí odkazy